Carlota Felicidad de Brunswick-Luneburgo (en alemán, Charlotte Felicitas von Braunschweig-Lüneburg; Hannover, 6 de marzo de 1671-Módena, 29 de septiembre de 1710) fue una noble alemana miembro de la Casa de Hannover. Fue también duquesa de Módena y Reggio a través de su matrimonio con Reinaldo III de Este.

Biografía 

Carlota Felicidad nació el 6 de marzo de 1671 en el Palacio de Herrenhausen, Hannover, como la segunda hija del duque Juan Federico de Brunswick-Luneburgo y de su esposa, la princesa Benedicta Enriqueta del Palatinado. Antes de su nacimiento, sus padres ya habían tenido otra niña, Ana Sofía, quien murió a la edad de dos años en 1672, y tras lo cual Carlota se convirtió en la hija mayor de la familia. Sus otras hermanas fueron Enriqueta María, quien murió soltera; y Guillermina Amalia, futura emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico a través de su matrimonio con el emperador José I.

Tras la muerte de su padre en 1679, su madre regresó a su Francia natal, llevándose a sus tres hijas consigo. La educación de Carlota y sus hermanas fue confiada a su tía abuela, la princesa Luisa del Palatinado, convertida en abadesa de Maubuisson en 1664.

El 11 de febrero de 1696, Carlota contrajo matrimonio con el duque Reinaldo III de Este, quien era dieciséis años mayor que ella. Reinaldo era el hijo menor de Francisco I de Este, duque de Módena y Reggio, y de su tercera esposa, Lucrecia Barberini, y había sido creado cardenal en 1685. Sin embargo, renunció a la vida eclesiástica en 1694 con el fin de suceder a su sobrino, Francisco II, que no tenía hijos. El nuevo duque Reinaldo estaba deseoso por fomentar las relaciones entre Módena y Brunswick. El matrimonio requirió una dispensa papal debido a las estrechas relaciones entre las familias ducales de Módena y Brunswick, y fue celebrado con gran pompa a pesar de los problemas económicos de Módena. El artista Marcantonio Franceschini recibió el encargo de pintar el Salone d'onore en el Palacio Ducal de Módena en honor al matrimonio.

En 1702, Carlota huyó a Bolonia junto al resto de la familia real modenesa para escapar de las tropas francesas en Italia debido a la guerra de sucesión española.

Carlota murió el 29 de septiembre de 1710 en el Palacio Ducal, después de dar a luz a una niña nacida muerta, dejando huérfanos a cinco niños pequeños. Fue enterrada en la Iglesia de San Vicente en Módena; su esposo y la mayoría de sus hijos también serían sepultados allí. Tras su muerte, su hijo Francisco, el heredero del ducado, contrajo matrimonio en 1721 con Carlota Aglaé de Orleans, una de las hijas del regente Felipe II de Orleans. Su tercera hija, Enriqueta, se casó en primeras nupcias con Antonio Farnesio, duque de Parma y, tras la muerte de este en 1731, contrajo nuevamente matrimonio con Leopoldo, landgrave de Hesse-Darmstadt.

Descendencia 
Carlota y Reinaldo tuvieron siete hijos, de los cuales dos murieron en la infancia:

Benedicta (18 de agosto de 1697-16 de septiembre de 1777), murió soltera y sin hijos.
Francisco III (2 de julio de 1698-22 de febrero de 1780), futuro duque de Módena. Contrajo matrimonio con Carlota Aglaé de Orleans; con descendencia.
Amalia (28 de julio de 1699-5 de julio de 1778), contrajo matrimonio con el marqués de Villeneuf; sin descendencia.
Juan Federico (1 de septiembre de 1700-24 de abril de 1727), murió soltero y sin hijos.
Enriqueta (27 de mayo de 1702-30 de enero de 1777), contrajo matrimonio con Antonio Farnesio, duque de Parma; no tuvo hijos. Se casó en nuevamente con Leopoldo de Hesse-Darmstadt, nieto del landgrave Luis VI de Hesse-Darmstadt; sin descendencia.
Clemente (20 de abril de 1708-23 de abril de 1708), murió en la infancia.
Una hija muerta al nacer (septiembre de 1710).

Referencias

Bibliografía 
 Jean Ontoro, La Famille d'Este, l'oglio editore, 1989.

Enlaces externos 

Casa de Hannover
Nobles alemanas del siglo XVII
Nacidos en Hannover
Fallecidos en Módena
Duquesas consortes de Módena y de Reggio del siglo XVIII
Nobles alemanas del siglo XVIII